Crnići (Čapljina, BiH), naselje u općini Čapljina, BiH
 Crnići (Stolac, BiH), bivše samostalno naselje u općini Stolac, BiH
 Crnići (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo, BiH